Савезно вијеће (; ) може имати сљедећа значења:

ФНРЈ и СФРЈ:
 Савезно вијеће, дом Скупштине ФНРЈ и СФРЈ од 1946. до 1968. и од 1974. до распада СФРЈ;
 Савезно извршно вијеће, највиша извршна власт у СФРЈ.

Политичке институције у свијету:
 Швајцарско савезно вијеће, највиша извршна власт у Швајцарској;
 Савезно извршно вијеће Аустралије, формално највиша извршна власт у Аустралији;
 Савезно вијеће (Бундесрат), горњи дом парламента у Њемачкој;
 Савезно вијеће (Бундесрат), горњи дом парламента у Аустрији.

Види још 
 Савјет Федерације (вишезначна одредница)

Напомене 

als:Bundesrat
ca:Bundesrat
de:Bundesrat
lt:Bundesratas
nl:Bondsraad
uk:Бундесрат